Чистильщик может означать:
 Чистильщик — криминальная профессия.
 «Чистильщик» — компьютерная игра.
 «Чистильщик» — фильм 1998 года.
 «Чистильщик» — фильм 2007 года.